

Musica 
 The End of the Beginning – album dei God Is an Astronaut del 2002
 The End of the Beginning – album di Murs del 2003
 The End of the Beginning – album di Judie Tzuke del 2004

Teatro 
 The End of the Beginning – commedia di Sean O'Casey del 1937